Domfront steht für:

 Domfront (Oise), Gemeinde im Département Oise, Frankreich
 Domfront (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne, Frankreich, seit 2016 Teil der Gemeinde Domfront-en-Poiraie
 Kanton Domfront, französischer Kanton im Département Orne
 Domfront-en-Champagne, Gemeinde im Département Sarthe, Frankreich
 Domfront (Getränk), ein Poiré (aus Äpfeln hergestelltes alkoholisches Getränk) aus dem Département Orne, Frankreich

Siehe auch:
 Calvados Domfrontais, ein spezieller Calvados (alkoholisches Getränk) mit mindestens 30 % Birnenanteil
 Ralf von Domfront (lat. Radulfus, frz. Raoul; † um 1149), Prälat der katholischen Kirche in Outremer; von 1135 bis 1140 lateinischer Patriarch von Antiochia